Crash kan syfta på

 Crash (1978) – en TV-film från 1978 med William Shatner
 Crash (1996) – en dramafilm från 1996 regisserad av David Cronenbergt
 Crash (2004) – en dramafilm från 2004 regisserad av Paul Haggis
 Crash (bok) – en bok av Sam J. Lundwall
 Crash (dansk TV-serie) – en dansk TV-serie från 1984
 The Crash – en finländsk musikgrupp
 Crash Bandicoot – ett TV-spel
 Crash Bandicoot (fiktiv figur) – en TV-spelskaraktär
 Crash (The Human League-album) – ett musikalbum av The Human League
 Crash (musikalbum av Dave Matthews Band) – ett musikalbum från 1996 av Dave Matthews Band
 Crash – ett datafel i ett operativsystem, se systemkrasch
 Crashcymbal – ett musikinstrument

Personer 
 Darby Crash {1958–1980), en sångare i det amerikanska punkbandet The Germs
 Crash (trummis) (?),  en trummis i det svenska hårdrocksbandet H.E.A.T